Joakim Karlsson est un nom pouvant désigner:

 (né en 1971), kick-boxeur suédois
 (né en 1989), joueur suédois de football

Voir aussi

Karlsson, Joakim